«Пьяченца» () — мужской волейбольный клуб из Пьяченца, Италия. Основан в 1982 году. Выступает в итальянской Серии А.

История 
Волейбольный клуб «Пьяченца» основан в 1982 году.

История выступлений

Состав 
Сезон 2012/2013

Достижения 
 Чемпион Италии (1): 2008/09
 Серебряный призёр чемпионата Италии (4): 2003/04, 2003/04, 2003/04, 2012/13
 Обладатель Кубка Италии (2): 2014, 2023
 Обладатель Суперкубка Италии (1): 2009
 Обладатель Кубка вызова ЕКВ (1): 2012/13
 Финалист Кубка ЕКВ (2): 2003/04, 2006/07

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт Серии А

Волейбольные клубы Италии
Пьяченца